Em 1916–17 no futebol português, o Benfica venceu o Campeonato Regional de Lisboa, o Sporting a Taça de Honra e o FC Porto o Campeonato Regional do Porto.

Títulos 
Regionais
 Campeonato Regional de Évora – União Eborense
 Campeonato Regional de Funchal – Marítimo
 Campeonato Regional de Lisboa – Benfica
 Campeonato Regional do Porto – FC Porto
 Taça de Honra 1ª Divisão: Sporting

Futebol de 1916 em Portugal
Futebol de 1917 em Portugal
1916–17